Marian Rapacki (1884–1944), polski działacz i teoretyk spółdzielczości
 Marian Rapacki (1919–2009), polski trener kajakarstwa, działacz sportowy, honorowy obywatel Olsztyna